Penn Valley – census-designated place della contea di Nevada in California
 Penn Valley – comunità non incorporata all'interno della township di Lower Merion